Arruabarrena ist der Familienname folgender Personen:

 Lara Arruabarrena (* 1992), spanische Tennisspielerin
 Rodolfo Arruabarrena (* 1975), argentinischer Fußballspieler